Sextus Martinianus római császár
 Martinianus; Róma városparancsnoka (praefectus urbi) 378-ban